Johann Friedrich Duve ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Albrecht von Duve (um 1760–1830), deutscher Kanzleisekretär und Legationsrat mit Wirkungsorten in Dresden, Hannover und Hamburg
 Johann Friedrich Wilhelm von Duve (gestorben um 1798), deutscher Jurist mit Wirkungsstätten in Celle und Bardowick